Лома де Енмедио има више значења:

 Лома де Енмедио (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома де Енмедио (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома де Енмедио (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лома де Енмедио (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома де Енмедио (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома де Енмедио (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику